Tercan (district), een district van de Turkse provincie Erzincan
 Tercan (stad), de hoofdplaats van het district